El término saltarín de cabeza blanca puede referirse a:

 Saltarín de cabeza blanca (L. nattereri), el nombre popular del ave Lepidothrix nattereri,
o
 Saltarín de cabeza blanca (D. pipra), el nombre popular del ave Pseudopipra pipra.